Тверска́я прови́нция — одна из провинций Российской империи. Центр — город Тверь.

Тверская провинция была образована в ходе реформ Петра в составе Санкт-Петербургской губернии по указу Петра I «Об устройстве губерний и об определении в оныя правителей» в 1719 году. В состав провинции были включены города Тверь, Зубцов, Погорелое Городище, Ржева-Володимерова, Старица, Торжок. По ревизии 1710 года в провинции насчитывалось 15,5 тыс. крестьянских дворов.

В 1727 году Тверская провинция была включена в состав новой Новгородской губернии.

В ноябре 1775 года деление губерний на провинции было отменено.

Примечания 

XVIII век в Тверской области
Новгородская губерния
Провинции Российской империи
Административные единицы, образованные в 1719 году
Появились в 1719 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1775 году